Николай Христофорович Анестиади (; 1916, село Саратены, Оргеевский уезд, Бессарабская губерния, Российская Империя — 1968, Кишинёв, Молдавская ССР, СССР) — молдавский советский кардиохирург, профессор.

Анестиади принадлежит идея организации службы кардиохирургии в Молдавской ССР. Он же способствовал открытию 2 февраля 1964 года первого специализированного кардиохирургического отделения и, впоследствии, успешному выполнению первых операций на работающем сердце в Молдавской ССР.

Биография 

Родился в 1916 году в селе Саратены Оргеевского уезда (ныне Старые Саратены Теленештского района). По происхождению — грек.

Поступил на факультет медицины Ясского университета. В советское время продолжил учебу во Львовском мединституте. Во время войны — полевой хирург, демобилизовался в звании капитана медицинской службы.

После войны остался жить в Кишинёве. Стал кандидатом, а потом доктором медицинских наук, заведующим кафедрой хирургии Кишиневского мединститута. Сделал первую в Молдавии операцию на сердце.

Умер в 1968 году от обширного инфаркта — скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. Похоронен в Кишиневе.

Младший брат Николая Василий впоследствии стал ректором Кишиневского мединститута.

Память 
 В честь Николая Анестиади в Кишинёве названа улица, где он жил в последнее время.
 Сейчас кафедра хирургии Кишиневского мединститута носит имя Николая Анестиади.

Примечания

Ссылки 
 Мирон (Меер) Гойхман (1917 года рождения). Воспоминания о прожитом. 
 Istoricul chirurgiei cardiovasculare în Republica Moldova

Выпускники Львовского национального медицинского университета
Преподаватели Кишинёвского медицинского института
Хирурги СССР
Хирурги Молдавии
Похороненные в Кишинёве